Gran Premio de Detroit fue referirse a:

 Gran Premio del este de los Estados Unidos, carrera disputada entre 1982 y 1988 para el campeonato de Fórmula 1;
 Gran Premio de Detroit, carrera disputada interrumpidamente desde 1989 hasta la actualidad en IndyCar y otros campeonatos.